Le nom de Roland Delattre peut faire référence, en particulier, à 
 Roland de Lassus (1532-1594), compositeur
 Roland Delattre, écrivain suisse romand né en Belgique